Сараджишви́ли () — грузинская фамилия.

Носители фамилии 
 Сараджишвили, Давид Захарьевич (1848—1911) — грузинский предприниматель и учёный, основавший несколько коньячных заводов в Российской империи.
 Сараджишвили, Иван Петрович (1879—1924) — грузинский певец (лирико-драматический тенор), народный артист Грузинской ССР.
 Сараджишвили, Пётр Михайлович (1894—1984) — советский невролог, академик АМН СССР (1963), заслуженный деятель науки Грузинской ССР (1946).

Другое 
 АО «Давид Сараджишвили и Энисели» — старейший и крупнейший производитель коньяков в Грузии.
 Сараджишвили — станция Тбилисского метрополитена.
 Улица Вано Сараджишвили — улица в Тбилиси.

См. также 
 Сараджев